Сельсоветы — административно-территориальные единицы в составе районов Дагестана, а также соответствующие муниципальные образования (сельские поселения) в соответствующих муниципальных районах.

Описание 

Согласно Закону от 10 апреля 2002 года № 16 «Об административно-территориальном устройствк Республики Дагестан» (ст. 1), сельсоветом является административно-территориальная единица, включающая в свой состав несколько сельских населённых пунктов с единым административным центром. Сельсоветы по нынешнему законодательству Дагестана не образуются вокруг единственного сельского населённого пункта — села, которое является самостоятельной административно-территориальной единицей.

Указанное распределение выдерживается и на уровне организации местного самоуправления: сельсоветами называются исключительно муниципальные образования, образованные двумя и более сельскими населёнными пунктами; сельские поселения, состоящие из единственного населённого пункта, имеют название село.

Всего в составе районов Дагестана находятся 363 сельсовета и 338 сёл, которые не включены в сельсоветы.

История 

Сельсоветы на территории Дагестана, как и по всей РСФСР в рамках СССР, в основном стали создаваться с 1920-х годов.

22 ноября 1990 года был принят Закон «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Дагестанской АССР», действовавший до 2002 года.

С распадом СССР Дагестан сохранил сельсоветы в качестве объектов административно-территориального устройства и развил как муниципальные образования (органы местного самоуправления) в течение 1990-х, и на их основе были образованы в 2005 году при реформе местного самоуправления сельские поселения. Сельсоветы, находившиеся в подчинении городов (республиканского значения), были упразднены.

Список сельсоветов

Сёла, не включённые в сельсоветы 

До муниципальной реформы в 2000-х сёла образовывали одноимённые сельсоветы, за исключением отмеченных особо.

Упразднённые сельсоветы

Сельсоветы в составе районов

Сельсоветы в подчинении городов

Территориальные обмены

Переименованные сельсоветы

Сельсоветы, переименованные в ОКАТО

См. также 
 Административно-территориальное деление Дагестана
 Населённые пункты Дагестана
 Городские населённые пункты Дагестана

Примечания 

Списки:Дагестан
Дагестан
География Дагестана